Лешня — топоним.

Населенные пункты

Белоруссия 
 Лешня — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Лешня — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Лешня — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Лешня — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Лешня — деревня в Кромском районе Орловской области.

Украина 
 Лешня — село в Дрогобычском районе Львовской области.

Река 
 Лешня — правый приток Березины.

См. также 
 Лишня
 Новая Лешня — село в Иваничевском районе Волынской области Украины.
 Старая Лешня — село в Иваничевском районе Волынской области Украины.